Hochtor, toponyme allemand signifiant littéralement en français « Haute Porte », peut désigner :
 le Hochtor , un col des Alpes de Berchtesgaden, en Autriche ;
 le Hochtor , un col des Hohe Tauern franchi par le tunnel du Hochtor, en Autriche ;
 le Hochtor , un col du massif mort, en Autriche ;
 le Hochtor, un sommet des Alpes d'Ennstal, en Autriche ;
 Hochtor, un village de la commune de Windhaag bei Perg, en Autriche.

Voir aussi 
 Hochtörl, un sommet du massif de Tennen en Autriche.